Costantino II:

 Costantino II, imperatore romano dal febbraio 337 al 340
 Costantino II d'Armenia, Principe della Montagne nella Cilicia armena per un breve periodo nel 1129
 Costantino II di Bulgaria, ultimo zar medievale di Bulgaria dal 1396 al 1422
 Costantino II di Grecia, Re di Grecia dal 6 marzo 1964 al 24 luglio 1974
 Costantino II di Scozia, re di Scozia dal 900 al 943
 Costantino III (usurpatore)
 Costantino II di Torres
 Costantino II di Gallura
 Costantino II, patriarca di Costantinopoli dal 754 al 766
 Antipapa Costantino II